Hans Olden ist der Name folgender Personen: 

* Hans Olden (Schriftsteller) (eigentlich Hans Oppenheim; 1859–1932), deutscher Schriftsteller
 Hans Olden (Schauspieler) (eigentlich Josef Brandl; 1892–1975), österreichischer Schauspieler und Regisseur